

Carriera

Club 
Dal 2003 al 2007 gioca nella seconda serie del campionato faroese con il LÍF Leirvík.

Nel 2008 si trasferisce al Víkingur Gøta, giocando varie stagioni in massima serie.

Nazionale 
Ha esordito in nazionale il 19 novembre 2013 nell'amichevole Malta-Isole Fær Øer (3-2).

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
Vikingur: 2016

 
Vikingur: 2012, 2013, 2014, 2015

 
Vikingur: 2014, 2015, 2016, 2017

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale faroese